Moya (Las Palmas), een gemeente in de Spaanse provincie Las Palmas
 Moya (Cuenca), een gemeente in de Spaanse provincie Cuenca
 Fuentelespino de Moya, een gemeente in de Spaanse provincie Cuenca
 Santa Cruz de Moya, een gemeente in de Spaanse provincie Cuenca
 Moya (zangeres), een Britse soulzangeres
 Moya Brennan, een Ierse folkzangeres
 Moya Brady, een Britse actrice

Achternaam
Carlos Moyá, een Spaanse tennisser 
Cayo Lara Moya, een Spaanse politicus
Jesús Reguillos Moya, een Spaanse voetballer
Luís Moya, een Spaanse rallynavigator
Mario Moya, een Mexicaanse politicus
Miguel Ángel Moyà, een Spaanse voetballer
Víctor Moya, een Cubaanse hoogspringer